Кулоден има више значења:
 Кулоден (Западна Вирџинија)
 Кулоден (Џорџија)